Луве () — французская фамилия. Известные носители:

 Луве, Альбер — французский архитектор, один из создателей Большого дворца.
 Луве, Мари Жюльетта (1867—1930) — любовница князя Монако Луи II и мать их единственной дочери, Шарлотты.
 Луве де Кувре, Жан Батист (1760—1797) — французский писатель, видный деятель эпохи французской революции.